Żarki (gromada w powiecie chrzanowskim)
 Żarki (gromada w powiecie zgorzeleckim)

Zobacz też: Żary (gromada), Żarska Wieś (gromada), Sieniawa Żarska (gromada)